Tajemnica Edwina Drooda (The Mystery of Edwin Drood) – powieść Karola Dickensa

Filmy 
 The Mystery of Edwin Drood – film z 1914 roku
 The Mystery of Edwin Drood – film z 1935 roku
 The Mystery of Edwin Drood – film z 1960 roku
 The Mystery of Edwin Drood – film z 1993 roku